

Гердйоль — річка у Республіці Комі, права притока Когеля
 Гердйоль — річка у Республіці Комі, ліва притока Печори